Cavit ist ein türkischer männlicher Vorname persischer Herkunft mit der Bedeutung „ewig“.

Bekannte Namensträger 

 Cavit Orhan Tütengil (1921–1979), türkischer Soziologe und Autor
 Cavit Yenicioğlu (1910–2009), türkischer Brigadegeneral

Markenname 
 Cavit ist der Markenname eines provisorischen Füllungsmaterials in der Zahnheilkunde.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname